Алекса́ндр То́карев:
 Токарев, Александр Арефьевич (1894—1938) — советский председатель Рубцовского окрисполкома.
 Токарев, Александр Витальевич (род. 1949) — советский художник-постановщик.
 Токарев, Александр Вячеславович (род. 1946) — художник, режиссёр и сценарист.
 Токарев, Александр Лазаревич (1903—1973) — советский инженер-судостроитель и управленец.
 Токарев, Александр Максимович (1921—2004) — советский государственный и партийный деятель.
 Токарев, Александр Павлович (1937—2016) — российский художник, искусствовед и коллекционер.